Rozenburg est un nom de lieu qui peut désigner :
 Rozenburg, île néerlandaise de la province de la Hollande-Méridionale ;
 Rozenburg, arrondissement de Rotterdam, située sur l'île Rozenburg, dans la province de Hollande-Méridionale,  ;
 Rozenburg, village de la commune néerlandaise de Haarlemmermeer, dans la province de la Hollande-Septentrionale.  

Homonymie de toponyme